DDR-Oberliga 1968/1969 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1968/1969. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1969/1970 se kvalifikoval tým Vorwärts Berlín, ve Veletržním poháru 1969/1970 startoval tým FC Carl Zeiss Jena. Vítězstvím v poháru si zajistil účast v Poháru vítězů pohárů 1969/1970 1. FC Magdeburg.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - 1. FC Union Berlin a 1. FC Lokomotive Leipzig. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1968
Fotbal v Německu v roce 1968
Fotbal v Německu v roce 1969